

Cinema 
 Toni Andreetta (1947) – regista italiano

Sport 
 Simone Andreetta (1993) – ciclista su strada italiano